Tony Craig (ur. 1985) – angielski piłkarz
 Tony Craig (ur. 1958) – aktor znany m.in. z serialu Na południe
 Tony Craig – brytyjski piosenkarz, zwycięzca festiwalu piosenki w Sopocie w 1973 r.
 Tony Craig – reżyser filmów animowanych (Dwa głupie psy)